Värdelös är ett musikalbum med Sten & Stalin från 2003. De första sju spåren på skivan är nyinspelade låtar. Spår fem utgavs tidigare på samlingsskivan 100% adrenalin. De sista fyra spåren utgavs på skivan Den nakna sanningen.

Låten Värdelös är tolkning av Ingemar Olssons lovsång Du vet väl om att du är värdefull. Eddie Meduza-låten Såssialdemokraterna fanns senare med på hyllningsskivan Punkjävlar. Marjasin handlar om landshävdingen Sigvard Marjasin som åtalats för att dubbelfakturerat utlägg och att manipulera representationskvitton.

Låtlista
 Värdelös
 Terrorattacker
 Är det bra?
 Feta gubbar
 Pappa betalar
 Allt beror på dig
 Såssialdemokraterna
 Unionen
 30:de november
 Marjasin
 Modeller
 Din egen karriär

Musikalbum 2003